José Antonio Díez puede hacer referencia a:
 José Antonio Díez Díez, político español, presidente de la Diputación Provincial de León entre 1995 y 2003;
 José Antonio Diez, político español, alcalde de la ciudad de León en el mandato 2019-2023;
 José Antonio Díez Zábalo.